Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tashkent Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Taschkent